Jean-Pierre Gaillard peut désigner :
 Jean-Pierre Gaillard (1960-), homme politique ardéchois ;
 Jean-Pierre Gaillard, acteur français.

Pseudonyme 

 Jean-Pierre Gaillard, né Bernard Tixier (1939-), journaliste français spécialisé en économie boursière.